Заимка-Тренина — деревня в Тобольском районе Тюменской области России, входит в состав Ушаровского сельского поселения.

Находится около озера Иштамское. Без постоянного транспортного сообщения. Имеет статус труднодоступной. Существует непостоянная грунтовая дорога до деревни Пивнова и до дороги Тобольск — Уват.

Население 

Всего в деревне 14 дворов. Личное подсобное хозяйство.

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района